Девичество — период в жизни женщины до выхода её замуж. Иногда употребляется в значении «период в жизни до лишения девственности» (господствующим во всех обществах требованием морали к девушке было и в значительной степени остаётся её согласие на половой акт только после вступления в брак).

У В. И. Даля — словарное определение: Девичество ср. девичье состоянье, быт женщины до замужества её, Девичествовать, девовать, сидеть в девках, Дева более употреб. в знач. девственница.

Описание 

Вопрос о начале периода девичества варьировался со временем и зависел от признаваемого возраста вступления в брак. В древности и в Средние века девушка считалась пригодной для брака уже с 12 лет, хотя заключение брака было возможно и с семи лет, но такой брак все равно должен был быть подтверждён в более позднем возрасте (в разных странах Европы в 16 или 18 лет).

Девичество играло важную роль в развитии женщины: в этот период девушка получала необходимое образование и навыки для будущей семейной жизни, овладевала ведением хозяйства и нередко получала основы сексуального воспитания. В деревне такого рода воспитанием служили деревенские посиделки, хороводы и иные формы общения молодёжи.

История 
Жёсткость требований к девушкам их родителей и общества в целом воздерживаться от половой жизни (а иногда и вообще от каких-либо контактов с мужчинами) сильно различалась и различается в настоящее время у разных народов и социальных слоёв.

Вплоть до XX века самыми строгими были требования к девушкам из знатных и богатых семей. В Европе вплоть до XX века девушка из такой семьи зачастую могла выходить из дома на улицу только в сопровождении мужчины — слуги или родственника. В ряде стран Азии и Африки такое положение сохраняется и в настоящее время. В Испании поведение девушек из знатных семей контролировали дуэньи.

Деревенские девушки в Европе были более свободны в общении с мужчинами, чем городские; женщины низших слоёв были свободнее женщин из высших слоёв.

В отношении девушек (девиц) также часто действовали и законодательные ограничения: они не могли быть свидетелями в суде (это делал за них родственник-мужчина или, при отсутствии такового, родственница-женщина — мать, в крайнем случае опекун), не говоря уже о наличии избирательных прав. Законодательные ограничения для незамужних женщин в Европе и Северной Америке были отменены в основном только к 30-м годам (а в некоторых странах — лишь к 50-м гг.) XX века.

Производные 
 В девичестве
 Девичья фамилия

См. также 
 Девушка
 Девственность
 Невинность
 Девичник
 Старая дева

Примечания

Литература 
   Борисов С. Б.  Мир русского девичества. 70-90 годы XX века. — М.: Ладомир, 2002г. — 352 стр.

Ссылки 

 

Женщина
Семья